Амонку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 55 км на північ від Безансона, 15 км на північний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 340,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Амонкур на сайті французького Національного інституту географії
 Амонкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Амонкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона